Fritz Bergmann (politicus) (?-1929), een Duitse politicus (SPD)
 Fritz Bergmann (zanger) (1879-1963), een Duitse zanger (tenor)
 Fritz von Bergmann (1907-1982), een Duitse arts en universiteitsprofessor
Zie ook
 Friedrich Bergmann (doorverwijspagina)